Флодин — фамилия.

 Флодин, Карл — финский композитор и музыкальный критик
 Флодин, Патрик — шведский автогонщик